

Toponymes

Villafranca, commune de la Navarre.
 Villafranca, village ayant le statut de concejo faisant partie de la commune de Vitoria-Gasteiz dans la communauté autonome du Pays basque.
 Villafranca del Bierzo, commune de la province de León, en Castille-et-León. 
 Bataille de Villafranca (1809).
 Villafranca Montes de Oca, commune de la province de Burgos en Castille-et-León.
 Villafranca de Córdoba, commune d'Andalousie.
 Villafranca del Cid, commune de la Communauté valencienne.
 Villafranca de los Barros, commune d'Estrémadure. 
 Villafranca de Ordicia, commune de la communauté autonome du Pays basque.
 Villafranca del Panadés, commune de Catalogne.
 Los Palacios y Villafranca, commune d'Andalousie.
 Vilafranca de Bonany, commune des Îles Baléares.
 Villafranca de Ebro, commune de la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon, comarque de Saragosse.

Villafranca di Verona, commune de Vénétie.
 Armistice de Villafranca (1859).
 Villafranca Piemonte, commune du Piémont.
 Villafranca d'Asti, commune du Piémont. 
 Villafranca Padovana, commune de Vénétie. 
 Villafranca Sicula, commune de Sicile. 
 Villafranca Tirrena, commune Sicile. 
 Villafranca in Lunigiana, commune de Toscane.

Cinéma 

 Villafranca,  film dramatique historique italien réalisé par Giovacchino Forzano (1934).

Voir aussi 
 , toponyme correspondant en langue catalane.
 , toponyme correspondant en langue française.
 
 , toponyme correspondant en langue portugaise.
 , toponyme correspondant en langue allemande.